Ishizue ist der Familienname folgender Personen:

 Kachiru Ishizue, japanische Mangaka und Illustratorin
 Ryūji Ishizue (* 1964), japanischer Fußballspieler